Протока Фріза (, ) — протока в Тихому океані, розмежовує острів Ітуруп на півдні від о. Уруп на півночі. З'єднує Охотське море та Тихий океан.

Протока є спірною між Росією та Японією. Перша відносить всю її до акваторії Курильського району Сахалінської області. Інша — тільки південну частину під юрисдикцію Японії (включаючи протоку Фріза до акваторії округу Немуро префектури Хоккайдо). З 1855 до 1875 рр. по ній проходив кордон між Японською та Російською імперіями.

Примітки 

Протоки Японії
Префектура Хоккайдо
Протоки Росії
Ітуруп
Сахалінська область